Мише́ль (, также , ) — французская фамилия, восходящая к личному имени. Известные носители:
 Мишель, Анри (1947—2018) — французский футболист.
 Мишель, Габриэль де (род. 1941) — французский футболист.
 Мишель, Джеймс Аликс (род. 1944) — президент Сейшельских Островов.
 Мишель, Джулианна (род. 1987) — американская актриса.
 Мишель, Жорж (1763—1843) — французский художник-пейзажист, акварелист.
 Мишель, Катрин (род. 1948) — французская арфистка.
 Мишель, Клод-Этьен (1772—1815) — французский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Мишель, Кэндис (род. 1978) — американская модель, актриса, рестлер.
 Мишель, Луиза (1830—1905) — французская революционерка, учительница, писательница, поэтесса.
 Мишель, Марк (полное имя Макс Эрнест Мари Мишо́; 1929—2016) — франко-швейцарский актёр.
 Мишель, Пьер (род. 1942) — французский литературовед, специалист по творчеству Октава Мирбо.
 Мишель, Смарк (1937—2012) — премьер-министр Гаити.
 Мишель, Уолтер (1930—2018) — американский психолог.
 Мишель, Франсуа-Эмиль (1828—1909) — французский художник и историк искусства.
 Мишель, Харри (Хара́ламбос Михела́кис; 1924—2017) — американский политик-демократ.
 Мишель, Шарль (род. 1975) — бельгийский государственный и политический деятель.
 Мишель, Эме (1919—1992) — французский уфолог, журналист, писатель-мистик.

Составные фамилии 
 Мишель де Белькур, Жан Бернар (1739—1804) — французский дивизионный генерал.
 Мишель-Леви, Огюст (1844—1911) — французский инженер, геолог и минералог.

См. также 
 Мишель и Мишутка